Praz ist der Familienname folgender Personen:

 Lucien Praz (1883–1947), Schweizer Architekt
 Mario Praz (1896–1982), italienischer Literaturwissenschaftler (Anglistik) und Kunsthistoriker

Praz ist eine Ortsbezeichnung, bzw. Bestandteil folgender Ortsbezeichnungen
 Praz (Vully), Ort in der Gemeinde Mont-Vully
 Praz, Ortschaft in der Gemeinde Chindrieux im Département Savoie, Frankreich

 Praz-Aubert (FR), Ort in der Gemeinde Val-de-Charmey
 Praz-Buchilly (VD), Ort in der Gemeinde Epalinges 
 Praz-Charbon (VD), Ort in der Gemeinde Savigny
 Praz-Forand (VD), Ort in der Gemeinde Montreux
 Praz-Jallaz (VD), Ort in der Gemeinde Bière
 Praz-Jean FR, Ort in der Gemeinde Jaun
 Praz-Jean VS,  Ort in der Gemeinde St-Martin
 Praz-Lay (VD), Ort in der Gemeinde Brenles
 Praz-Meya (FR), Ort in der Gemeinde Treyvaux
 Praz-Mottey (FR), Ort in der ehemaligen Gemeinde Sommentier, heute Gemeinde Vuisternens-devant-Romont
 Praz-Perron (VD), Ort in der Gemeinde Château-d’Œx
 En Praz-Romont (VD), Ort in der Gemeinde Puidoux
 Praz-Técoz (VD), Ort in der Gemeinde Rances
 Praz-à-la-Donnaz (FR), Ort in der Gemeinde Vuadens
 Praz-au-Ciel-d'Amont (FR), Ort in der ehemaligen Gemeinde Rueyres-Saint-Laurent, heute Gemeinde Le Glèbe
 Praz-d'Amont (FR), Ort in der Gemeinde Treyvaux
 Praz-de-Fort (VS), Ort in der Gemeinde Orsières
 Praz-les-Fennes (FR), Ort in der Gemeinde Le Châtelard FR
 Le Praz-près-Charmey (FR), Ort in der Gemeinde Charmey
 Praz-sur-Arly, Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Siehe auch:
 Tremplin du Praz, Schanzenanlage in Courchevel im französischen Département Savoie
 La Praz, Name mehrerer Orte
 Präz, Prez, Pras, Prat, Prats, Braz